Годагари — топоним.

 Годагари — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Годагари — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи.